Родостамов — російське прізвище.

 Родостамов Михайло Іванович () (27 липня 1683—1714) — дяк  посольського приказу (29 липня 1699—1709 рр.), російський дипломат, керівник Ради з обрання гетьманом Івана Скоропадського у Глухові.

Примітки

Посилання 

Російські прізвища
Прізвища